Большеключи́щенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ульяновского района Ульяновской области. Административный центр — село Большие Ключищи.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 10 населённых пунктов: 3 села, 5 поселков, 1 хутор и 1 разъезд.

Примечания

Источники 
 Ульяновский район 

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Ульяновского района